NACRA Sevens 2011 – ósme mistrzostwa strefy NACRA w rugby 7 mężczyzn, oficjalne międzynarodowe zawody rugby 7 o randze mistrzostw kontynentu organizowane przez North America Caribbean Rugby Association mające na celu wyłonienie najlepszej męskiej reprezentacji narodowej w tej dyscyplinie sportu w strefie NACRA, które odbyły się wraz z turniejem żeńskim w Bridgetown w dniach 12–13 listopada 2011 roku. Areną zmagań był Garrison Savannah.

Informacje ogólne 
Początkowo w rozegranym na torze wyścigów konnych Garrison Savannah w Bridgetown na Barbadosie turnieju miało wziąć udział szesnaście drużyn podzielonych na cztery czterozespołowe grupy. Po wycofaniu się drużyny z Bahamów, pozostałe zespoły przystąpiły do rywalizacji systemem kołowym o awans do ćwierćfinałów. W drugim dniu zawodów natomiast odbyła się faza play-off.

W niesprzyjających warunkach atmosferycznych, na grząskim boisku tytuł po raz szósty z rzędu zdobyła reprezentacja Gujany, która w całym turnieju straciła jedynie dwa przyłożenia.

Sponsorem tytularnym turnieju był DHL. Zawody były transmitowane w Internecie.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Faza pucharowa

Cup + Plate

Bowl + Shield

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Strona NACRA 

Mistrzostwa strefy RAN w rugby 7 mężczyzn
2011 w rugby union
2011 w Ameryce Północnej
Bridgetown